Babs ist:
 eine Koseform des Vornamens Barbara
 das Landgeschwindigkeitsrekordfahrzeug Babs (Auto)

Babs ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Babs (1924–2014), schwedische Schlager- und Jazzsängerin
 Lill-Babs (1938–2018), schwedische Schlagersängerin

Babs ist der Ortsname von:
 Babs (Gemeinde) im rumänischen Kreis Hunedoara

BABS steht für:
 Barbara Junge (Journalistin), taz-Autorenkürzel
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Schweiz

Siehe auch: